Internazionali BNL d’Italia 2010 (kobiety)
 Internazionali BNL d’Italia 2010 (mężczyźni)